Епи́скоп Порфи́рий (в миру Константи́н Алекса́ндрович Успе́нский; 8 (20) сентября 1804, Кострома — , Москва) — епископ Русской православной церкви, епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии. Русский востоковед, византолог, археолог и палеограф. Инициатор, организатор и первый начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме. Почётный член Императорского православного палестинского общества.

Биография 
Родился в 1804 году в Костроме в семье причетника, обучался в Костромском училище (1813—1818) и Костромской духовной семинарии (1818—1824).

В 1825—1829 годах учился в Санкт-Петербургской духовной академии, по окончании которой пострижен, 15 сентября 1829 года, в монашество с именем Порфирий; 20 сентября был рукоположён в иеродиакона, а 25 сентября — в иеромонаха.

Был законоучителем 2-го кадетского корпуса; 1 июля 1831 года получил степень магистра богословия и 2 сентября был назначен законоучителем Ришельевского лицея в Одессе. В 1832—1835 годах был цензором Одесского цензурного комитета; 1 мая 1834 года стал настоятелем второклассного Успенского монастыря в Одессе, а 20 мая был возведён в сан архимандрита. В связи с преобразованием Ришельевского лицея по новому уставу 1837 года, был с 1 января 1838 года утверждён профессором богословия, церковной истории и церковного права лицея. Спустя полгода, 18 июля 1838 года был назначен ректором открывшейся Херсонской духовной семинарии.

15 ноября 1840 года назначен настоятелем посольской церкви в Вене. За время пребывания там архимандрит Порфирий овладел немецким языком и организовал научную экспедицию в Далмацию с целью изучению быта и письменности юго-западных славян (в том числе памятников хорватской глаголицы).

14 ноября 1842 года, согласно решению Святейшего синода, «по довольному им знанию греческого языка и по опытности в обращении с заграничными единоверцами нашими», отец Порфирий был отправлен в Иерусалим для ознакомления с жизнью православных христиан в Палестине и Сирии.

Архимандрит Порфирий был инициатором и организатором Русской духовной миссии в Иерусалиме. В 1845 году архимандрит Порфирий посетил Синайский монастырь Святой Екатерины. В монастыре он видел Синайский кодекс вместе с листами, которых Константин Тишендорф не видел в 1844 году. В 1847 году архимандрит Порфирий был назначен первым начальником Русской духовной миссии. Из Иерусалима с научными целями он совершил поездку на Афон и вторично посетил монастырь Святой Екатерины на Синае. В 1850 году архимандрит Порфирий совершил длительное путешествие в Александрию, Каир, Коптские монастыри и затем — снова в монастырь Святой Екатерины.

В монастыре св. Екатерины архим. Порфирий обнаружил глаголические рукописи XI в., имеющие большую ценность для изучения старославянского языка: Синайская Псалтырь, Синайский евхологий, Синайский служебник.

Шестилетнее пребывание архимандрита Порфирия в Иерусалиме во главе первой Русской духовной миссии оборвала начавшаяся в октябре 1853 года русско-турецкая война: 8 мая 1854 года он выехал из Иерусалима. Вывез с Ближнего Востока в Россию обширную коллекцию древних книг и рукописей, в том числе так называемое Евангелие Успенского, Порфирианский кодекс, Кодекс 080, а также несколько икон доиконоборческой эпохи из Синайского монастыря Святой Екатерины, которые завещал церковно-археологическому кабинету Киевской духовной академии (с 1940 года иконы находятся в собрании Киевского музея западного и восточного искусства имени Богдана и Варвары Ханенко).

В 1861 году вернулся из своего третьего путешествия на восток и больше не покидал Россию.

В 1865 году рукоположён во епископа Чигиринского, викария Киевской епархии.

В 1868 году перевёл на русский язык «Ерминию» Дионисия Фурноаграфиота. В 1878 году назначен членом Синодальной конторы в Москве с пребыванием в Новоспасском монастыре.

В 1878 году ушёл на покой, болел. Скончался в 1885 году и был погребён в Новоспасском монастыре.

Труды 
 «Восток христианский. Абиссиния», в: «Труды Киевской Академии», 1866.
 Мнение о синайской Библии, 1862. (полемика с Тишендорфом).
 Книга бытия моего (Дневник и автобиографические записки) в 8-ми частях (извлечение из книги, изданной имп. Палестинским общ.). СПб, 1894, 1895, 1896 (2 ч.), 1899, 1900, 1901.
 Восток христианский: а) История Афона (в 3-х книгах); б) Первое и второе путешествие в Афонские скиты и монастыри и описание скитов Афонских (в 6-ти книгах).
 Восток христианский: Путешествие в Метеорские и Особолимпийские монастыри в Фесалии в 1859 г. СПб, 1896.
 Восток христианский: Александрийская патриархя (сборник материалов, исследований и записок, относящихся до истории Александрийской епархии, т. I. СПб, 1898.
 Четыре беседы Фотия, святейшего архиепископа Константинопольского и рассуждение о них. СПб, 1864.
 О святом Кирилле, просветителе славян моравских: (Отрывок из путешествия в Афонские монастыри и скиты в 1846 г.). — Киев: Тип. Давиденко, 1877. — 32 с.
 Рас-эль-Айнские колодцы у города Тира (Журнал мин-ва нар. просв., ч. 87, кн. 7).
 Важное изобретение петерб. иконописца Алекс. Ив. Травина (Дух. беседа, 1864, т. 20, № 8).
 Сказание о православной Амидийской митрополитии в Месопотамии (Дух. беседа, 1863, т. 19, № 37).
 Священное писание у христ. женщин и библейская редкость у имп. Марии Феодоровны. СПб, 1864.
 Известие о глаголической псалтири, хранящейся в библ. Синайского м-ря (Изв. имп. археолог. общ., 1863, т. 5, в. I).
 Афон языческий. Киев, 1847.
 Восток христианский. Сирия. Киев, 1874.
 Восток христианский: Афн, Киев, 1877.
 Исповедь кающегося грешника.  СПб, 1878.
 Стихирарные пииты (Труды К. Д. А., 1878, кн. 4-7).
 Святый Дионисий Ареопагит и творения его («Чтения Московского Общества Любителей Духовного Просвещения», 1879).
 Новое слово об Афоно-Иверской иконе Богоматери (Чтен. в общ. любит. дух. просв., 1879).
 Афонские книжники: греческие писатели, переводчики и издатели (Там же, 1883, кн. 2 и 3).
 Сказание о Сирийской унии (Труды К. Д. А., 1874, кн. 9).
 История Афона (Труды К. Д. А., 1871, кн. 8).
 Абиссинцы, их церковь и религиозные обряды (Там же, 1866, кн. 3-5, 7 и 8).
 Послание иерусалим. патриархов в Грузию (Там же, 1866, кн. 1).
 Сирийская церковь (Журнал мин. народн. просвещ., 1850, ч. 56).
 Синайская обитель (Там же, 1847, ч. 55).
 Синайский полуостров (Там же, 1847, ч. 60).
 Описание монастырей Афонских в 1845—1846 гг. (Там же, 1848, ч. 55, 58).
 Указатель актов, хранящ. в обители св. горы Афонской  (Там же, 1847, ч. 55).
 Взгляд на плавание наших пароходов к берегам Афона (Листок рус. общества пароходства и торговли, 1860, № 78 и 77).
 Александрийский том о праздновании Пасхи (перепеч. в журн. мин-ва нар. просвещ., 1860, ч. 106).
 Извлечение из письма с Афона: о греческих и славянских старинных рукописях (Дух. беседа, 1859, т. VII, № 33).
 Извлечение из письма с Востока (о приобрет. 11 рукописей на пергаменте). Дух. беседа, 1859, т. VII, № 30.
 христианский: Египет и Синай.  СПб, 1857.
 Письмена Кинея Манафы на Синайских утесах. СПб, 1857.
 Вероучение, богослужение, чиноположение и правила церковного благочиния египетских христиан (коптов). СПб, 1856. Книга издана под инициалами А. П. У.
 Путешествие по Египту и в м-рь в 1845 г. СПб, 1856 (?).
 Первое путешествие в Синайский монастырь в 1845 году , СПб., 1856.
 Второе путешествие в Синайский монастырь в 1850 г.  СПб, 1856.
 Восток христианский. Путешествие в метеорские и оссоолимпийские монастыри в Фессалии архимандрита Порфирия Успенского в 1859 г. Издание Императорской академии наук под редакциею П. А. Сырку. СПб, 1896
 1‑я Маккавейская книга //Труды Кіевской Духовной академіи, 1873, № 3, стр. 285—362.
  2‑я Маккавейская книга//Труды Кіевской Духовной академіи, 1873, № 9, стр. 269—323.
  3‑я Маккавейская книга//Труды Кіевской Духовной академіи, 1873, № 11, стр. 1—24.
  4‑я Маккавейская книга//Труды Кіевской Духовной академіи, 1873, № 11, стр. 69—107.
  Образцы русскаго перевода священных книг Ветхаго Завета//Труды Кіевской Духовной академіи, 1869, стр. 4-212
  Псалтирь в русском переводе с греческого. СПб. 1893, 243 с.

Примечания

Литература 
 
 
 Болдырев М. Замечательная кончина // Душеполезное чтение. — 1909. — С. 685—688.
 Дмитриевский А. Епископ Порфирий Успенский как инициатор и организатор первой русской духовной миссии в Иерусалиме и его заслуги на пользу православия и в деле изучения христианского Востока : По поводу столетия со дня его рождения : [Речь, произнес. в годовом собр. Киев. отд. Правосл. Палест. о-ва 10 апр. 1905 г.. — Санкт-Петербург : тип. В. Киршбаума, 1906. — 124 с.
 Костров В. Епископ Порфирий (Успенский), его деятельность и ученые труды по изучению христианского Востока // Православный собеседник. — 1914, январь. — С. 28.
 Лебедев А., Дмитриевский А. Преосвященный Порфирий Успенский : [По поводу столетия со дня его рождения. 1804—1904 г.]. — [Сергиев Посад] : Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1904. — [2], 23 с.
 Материалы для биографии епископа Порфирия Успенского / Изд. Акад. наук, исполн. под ред. П. В. Безобразова на завещ. Акад. еп. Порфирием средства. — Официальные документы. — СПб, 1910. — 863 с.
 Материалы для биографии епископа Порфирия Успенского / Изд. Акад. наук, исполн. под ред. П. В. Безобразова на завещ. Акад. еп. Порфирием средства. — Переписка. — СПб, 1910. — 1038 с.
 Архимандрит Иннокентий (Просвирнин). Памяти епископа Порфирия (К. А. Успенского), 1804—1885  // Богословские труды. 1985. — Сб. 26. — С. 315—325.
 Подмарькова М. В. Порфирий (в миру Успенский Константин Александрович) / Русские писатели, 1800—1917. — М., 2007. — Т. 5. — С. 97—99. — ISBN 978-5-85270-340-8.
 Сырку П. Описание бумаг епископа Порфирия Успенского, пожертвованных им в Императорскую академию наук по завещанию. — Санкт-Петербург : Издание Императорской Академии Наук, 1891. — 445 с.
 Ульянов О. Г. Тропарь третьего часа в трудах еп. Порфирия (Успенского) и в современном литургическом богословии // Международная научно-богословская конференция «Православие и современность: опыт встречи». — Киев, 2009.
 Лях Михаил, свящ. «Путешествие по Далмации» епископа Порфирия (Успенского) как культурно-исторический источник // Церковь и время. 2021. — № 2 (95). — С. 133—155

Ссылки 
 К 200-летию со дня рождения епископа Порфирия (Успенского) (комментарий в свете веры)  // sedmitza.ru, 17 сентября 2004
 Епископ Порфирий (Успенский) — критик афонских преданий // bogoslov.ru, 7 декабря 2010
 Епископ Порфирий (Успенский) и его коллекция 

Епископы Русской православной церкви
Востоковеды Российской империи
Начальники Русской духовной миссии в Иерусалиме
Почётные члены Императорского православного палестинского общества
История Сирии
История Ливана
Персоналии:История Палестины
Персоналии:История Египта
Выпускники Костромской духовной семинарии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Преподаватели Второго кадетского корпуса
Преподаватели Ришельевского лицея
Похороненные в Новоспасском монастыре
Персоналии:Успенский монастырь (Одесса)